Межлумян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Межлумян, Арташес Мартиросович (1901—1986) — армянский советский зоотехник и животновод, Герой Социалистического Труда.
 Межлумян, Ашот Антонович (1904—1994) — советский архитектор, автор проекта Морской лестницы в Таганроге.